Adam Keefe ist der Name folgender Personen:

* Adam Keefe (Basketballspieler) (* 1970), US-amerikanischer Basketballspieler 
 Adam Keefe (Eishockeyspieler) (* 1984), kanadischer Eishockeyspieler und -trainer